Ci-après est la population du Viêt Nam au , répartie selon les groupes ethniques. À cette date, le Vietnam compte , dont 54 groupes ethniques et d'autres étrangers vivant ensemble.

Liste des ethnies

Notes et références

Articles connexes 
 Modern photographs of all Ethnic groups in Vietnam
Les ethnies Thai
 Histoire du Viêt Nam
 Indochine française

Liens externes 
 CÁC DÂN TỘC Việt Nam:, Theo UNFPA Vietnam

Groupe ethnique au Viêt Nam
Liste en rapport avec le Viêt Nam
Démographie au Viêt Nam
Pages avec des traductions non relues